Джаханґір (повелитель світу) (30 серпня 1569—28 жовтня 1627) — 4-й імператор Великих Моголів.
 Асма Джахангір  (1952—2018)— пакистанська правозахисниця, адвокатка і громадська діячка.
 Муїзз аль-Дін Джахангір (*д/н — 1469) — бей Ак-Коюнлу в 1444—1452 роках.
 Джахангір Гасанзаде (азерб. Cahangir Həsənzadə, нар. 4 серпня 1979, Баку) — азербайджанський футболіст, воротар збірної Азербайджану. * Джахангірбейлі — село в Нагірному Карабасі.
 Джаханґірпурі () — житлова колонія міста Делі.